Белокровие:

 Белокровие — другое название лейкоза, злокачественного заболевания кровеносной системы.
 Белокровие — другое название анемии.
 «Белокровие» — второй альбом российской рок-группы Иван Кайф.